Laurent et Cie bezeichnet:

* Laurent et Cie (Saint-Étienne), einen französischen Automobilhersteller von 1907/1908
 Laurent et Cie (Vierzon), einen französischen Automobilhersteller von 1901